Брюк-сюр-Афф () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Іль і Вілен. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 350 км на захід від Парижа, 45 км на південний захід від Ренна.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 363 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 883,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету Брюк-сюр-Афф 
 Брюк-сюр-Афф на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Брюк-сюр-Афф на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Іль і Вілен

Примітки 

Муніципалітети департаменту Іль і Вілен